10.000 giorni di Rock'n'Roll, il Tributo italiano a Joe Strummer è una manifestazione musicale organizzata da Punkadeka.it (Fulvio "Devil" Pinto e Fabio "Deka" De Capitani) e Radioclash.it (Mauro Zaccuri e Daniele Calesini) che si è tenuta all'Estragon di Bologna in due edizioni (19 dicembre 2004, 17 dicembre 2005). Vi hanno partecipato molte Band della scena musicale underground italiana che si riconoscono nello stile e negli ideali dei Clash e del loro cantante e chitarrista Joe Strummer. Band affermate, tribute band dei Clash e band emergenti.

All'edizione del 2005 hanno partecipato attivamente anche due ospiti di eccezione: Pablo Cook, ex percussionista dei Mescaleros e Anthony Davie, biografo di Strummer e autore del libro Visions of a Homeland.

La scelta del luogo in cui tenere la manifestazione si deve al fatto che Bologna fu sede del primo concerto italiano dei Clash, tenutosi nel 1980.

Edizioni:
 I edizione 2004 - Estragon, Bologna
 II edizione 2005 - Estragon, Bologna
 III edizione 2006 - Estragon, Bologna
 IV edizione 2007 - Rainbow Club, Milano
 V edizione 2008 - Estragon, Bologna
 VI edizione 2009 - Estragon, Bologna
 VII edizione 2010 - Estragon, Bologna
 VIII edizione 2011 - MU, Parma
 IX edizione 2012 - MU, Parma
 X edizione 2013 - Laboratorio Crash!, Bologna
 XI edizione 2015 - Sottotetto, Bologna

Gruppi e artisti partecipanti (2004) 
Bankrobbers
Clampdown
Fratelli di Soledad
Gang
Klasse Kriminale
Klaxon
Linea
Malavida
Radio Brixton
Ratoblanco
The Stab
Yo Yo Mundi

Gruppi e artisti partecipanti (2005) 
Bankrobbers
Clampdown
Controllo Totale
Gang
Klasse Kriminale
Klaxon
Linea
Malavida
Marmaja
Pakidharma
Prisoners
Radio Brixton
Radioclash
Ratoblanco
The Stab + Steno Ex Nabat

Gruppi e artisti partecipanti (2006) 
Alberto Sanna & Animanera
Atarassia Grop
Black Market
Clampdown
Controllo totale
FFD
The Infidels (UK)
Klasse Kriminale
Klaxon
Linea
Malavida
Night of Treason (UK)
Radio Brixton
Rappresaglia
Ratoblanco
Skarnemurta

Special guest: Pablo Cook e Smiley (ex Mescaleros)

Manifestazioni musicali
Musica a Bologna